Ната́лья Никола́евна Ивано́ва:
 Иванова, Наталья Николаевна (род. 1971) — российская тхэквондистка.
 Иванова, Наталья Николаевна (род. 1981) — российская легкоатлетка.